Pierson (geslacht), patriciaatsgeslacht

Geen familie
Kate Pierson, zangeres;

Plaatsen
Pierson (Iowa)
Pierson (Florida)
Pierson (Michigan)

Zie ook
MeesPierson, Nederlandse bank.
Het kabinet-Pierson was een Nederlands kabinet dat regeerde van 1897 tot 1901 en geleid werd door Nicolaas Pierson
De Piersonrellen vonden plaats in 1981 in en rond de Piersonstraat in Nijmegen.

Engelse achternaam